Classe Palestro (cacciatorpediniere)
 Classe Palestro (cannoniera) 
 Classe Palestro (batteria galleggiante)